La palabra canónico hace referencia, en general, a todo aquello que se ajusta a los cánones o a las reglas, y puede referirse a:

Derecho 
 El Código de Derecho Canónico, normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia Católica.

Estadística 
 La correlación canónica, un método estadístico de análisis multivariante desarrollado por Harold Hotelling.

Física 
 La gravedad canónica o gravedad cuántica canónica, un intento de cuantizar la formulación canónica de la relatividad general.
 La colectividad canónica o colectivo canónico, una forma de plantear problemas en física estadística.

Informática 
 CNAME o Canonical NAME, uno de los registros usados dentro del sistema de nombres de dominio para identificar el nombre canónico de un dominio, al que apuntan todos sus alias.

Matemática 
 Canónico, algo que es natural, no arbitrario.
 La transformación canónica, un cambio de coordenadas canónicamente conjugadas.

Religión 
 Canónico, perteneciente o relativo a las leyes internas de las iglesias católica, ortodoxa y anglicana.
 Los Evangelios canónicos, los que pertenecen al canon del Nuevo Testamento.
 Los Deuterocanónicos, siete libros del Antiguo Testamento presentes en los códices de la Septuaginta, que conforman el Canon de Alejandría.

Enlaces externos